Typ 36 (auch Type 36) steht für:
 NSB Type 36a oder Sydvaranger, norwegische Dampflokomotive
 Peugeot Typ 36, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot

Abkürzung